«Кан» (, ) — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан 17 ноября 1913 года. Название клуб получил в честь уроженца Кана Франсуа де Малерба (1555—1628), поэта и переводчика. Домашние матчи проводит на стадионе «Мишель Д’Орнано», вмещающем 20 300 зрителей. Наивысшим достижением клуба является выход в финал Кубка Лиги в 2005 году. Лучшим результатом за всю историю выступления клуба в Чемпионате Франции стало пятое место в сезоне 1991/92.

История 

Изначально клуб включал в себя секции по многим видам спорта, но постепенно футбол вышел на первый план. «Стад Малерб» стал одним из сильнейших любительских клубов Нормандии. Клуб играл на стадионе «Венуа» (Велодроме). С 1934 по 1938 годы была предпринята первая попытка придать клубу профессиональный статус. Однако после Второй мировой войны «Кан» вернулся к любительскому статусу и принял участие в 22 чемпионатах Франции для любительских клубов. В 1970-е годы клуб то поднимался в Лигу 2, то снова опускался в Лигу 3.

Тренер Пьер Манковски, появившийся в «Кане» в 1983 году, задался целью вернуть клубу профессиональные амбиции. «Стад Малерб» вернулся в Лигу 2, а в 1985 году получил профессиональный статус. Спустя три года клуб впервые поднялся в Лигу 1, где дважды подряд удерживался от вылета лишь в самом последнем туре.

Прибытие швейцарского тренера Даниэля Жандюпё придало развитию клуба новую динамику. Весной 1992 года, через несколько месяцев после того, как клубу с трудом удалось избежать банкротства, «Кан» финишировал пятым в чемпионате, завоевав путёвку в Кубок УЕФА. В следующем сезоне клуб переехал на новый стадион, ставший символом новых амбиций. Но в 1995 году «Кан» покинул Лигу 1 и, несмотря на победу в Лиге 2 1996 года, постепенно стал завсегдатаем второго дивизиона.

Новый виток развития клуба начался в 2002 году с приходом на президентский пост Жана-Франсуа Фортэна. Под руководством Патрика Реми клуб дошёл до финала Кубка Лиги 2005 года, где уступил «Страсбуру» 1-2. Сменивший Реми на тренерском мостике бывший капитан команды Франк Дюма с переменным успехом боролся за сохранение места в Лиге 1, и в 2012 году, после очередного вылета, команду возглавил его ассистент Патрис Гаранд.

Достижения 

Чемпионат Франции
 5-е место: 1992

Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (2): 1995/96, 2009/10
 Серебряный призёр (4): 1986/87, 1987/88, 2003/04, 2006/07
 Бронзовый призёр: 2013/14

Кубок Французской лиги
 Финалист: 2004/05

Кубок Франции
 Полуфиналист: 2017/18

Статистика выступлений с сезона 1963/1964

Состав

Главные тренеры (с 1985 года)

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
ФК «Кан»